Miejscowości w USA:
 East Saint Louis – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair
Gminy w USA:
 East St. Louis (ang. East St. Louis Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair